Provinciales peut désigner :
 Les Provinciales, une série de lettres de Blaise Pascal
 Provinciales, le roman de Jean Giraudoux
 Éditions Les Provinciales.